Der Nußlacher Hof  ist ein Weiler der Stadt Burgau im schwäbischen Landkreis Günzburg (Bayern). Er liegt an der Kammel, circa zwei Kilometer südwestlich von Burgau.

Weblinks 
 Stadt Burgau 

Burgau
Ort im Landkreis Günzburg